Imitation of Life (livro), de Fannie Hurst (1933)

Cinema e televisão
 Imitation of Life (1934), filme com Claudette Colbert
 Imitação da Vida (1959), com Lana Turner (original: Imitation of Life)
 Imitação da Vida (telenovela), produção brasileira da década de 1960

Música
 "Imitation of Life" (canção), gravada pela banda R. E. M.
 Imitação da Vida (álbum), de Maria Bethânia